Todeschini ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Piccolomini Todeschini (1445–1505), italienischer Adeliger 
 Bruno Todeschini (* 1962), Schweizer Schauspieler
 Federico Todeschini (* 1975), französischer Rugbyspieler
 Jean-Marc Todeschini (* 1952), französischer Politiker 
 Teresa Albuzzi-Todeschini (1723–1760), italienische Opernsängerin